Gymnobisium är ett släkte av spindeldjur. Gymnobisium ingår i familjen Gymnobisiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Gymnobisium